

Anno 
 432 o 432 a.C.

Codici 
 432 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Boambee, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 432 – numero